

Astronomia
 Clark – cratere lunare
 Clark – cratere su Marte

Geografia
 Filippine
 Clark – zona della Provincia di Pampanga
 Stati Uniti d'America
 Clark – insediamento della Contea di Inyo, California
 Clark – capoluogo della Contea di Clark, Dakota del Sud
 Clark – township della Contea di Mackinac, Michigan
 Clark – città della Contea di Randolph, Missouri
 Clark – township della Contea di Union, New Jersey 
 Clark – borough della Contea di Mercer, Pennsylvania

Onomastica
 Clark – nome proprio di persona inglese maschile

Persone 
 Clark – musicista e produttore discografico britannico

Personaggi di fantasia
 Clark Kent – Alter ego di Superman nell'omonima serie a fumetti.

Altro
 Clark Air Base – base aerea della United States Air Force nelle Filippine
 Clark o Clarks – marca britannica di calzature

Pagine correlate 
 John Clark